

Села 
 Новомиколаївка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Глодоська сільська громада
 Новомиколаївка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Добровеличківська селищна громада (в минулому — Добровеличківський район)
 Новомиколаївка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Маловисківська міська громада (в минулому — Маловисківський район)